Le nom Gert Muller ou Gert Müller est porté par les personnes suivantes :
 Gert Muller (1948-), un joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Gert Muller (1986-), un joueur sud-africain de rugby à XV ;

Voir aussi